Stanisław Lewiński ps. „Otto” (ur. 1892) – urzędnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (3 czerwca 1933)
 Stanisław Lewiński (ur. 1897) – uczeń, żołnierz 4 pułku piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)

Uwagi

Przypisy